Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Open BLS de Limoges 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 8 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 12. Dezember 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Limoges